Adalgisa Gabbi – soprano italiano
 Filippo Gabbi – pittore italiano
 Leonilde Gabbi – soprano italiana
 Umberto Gabbi – medico, docente e politico italiano